Клод Александр Альберт Фалсан (; 14 мая 1833 — 11 февраля 1902, Сен-Сир-о-Мон-д'ор) — французский геолог и гляциолог.

Награды 
 Lauréat de l'Institut, prix Bordin.
 Grande médaille du Congrès des sociétés savantes.
 Médaille d'or du concours de la Sorbonne, 1880.
 Médaille d'or de l'Académie de Lyon.

Избранные работы 
 "Monographie géologique du Mont-d'or lyonnais et de ses dépendances", 1866.
 "Note sur les terrains subordonnés aux gisements de poissons et de végétaux fossiles du Bas-Bugey", 1873.
 "Monographie géologique des anciens glaciers et du terrain erratique de la partie moyenne du bassin du Rhône", 1875.
 "Notice sur la vie et les travaux de Théophile Ebray" – On the life and work of Théophile Ébray.
 "La période glaciaire étudiée principalement en France et en Suisse", 1889.
 "Les Alpes françaises, la flore et la faune, le rôle de l'homme dans les Alpes, la transhumance", 1893.

Примечания

Ссылки 
 Französische Biografie in Albert Vachet, Nos Lyonnais d'hier: 1831–1910

Геологи Франции
Гляциологи Франции